

Муравей — селище, Залісовський округ, Алтайський край
 Муравей — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан